Stoned (Dido), singl
Stoned (film), film o Brianu Jonesu, The Rolling Stones.
Stoned (virus), računalni virus napravljen 1987. godine